

Miejscowości w Polsce 
 Cyganówka – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Wojciechów
 Cyganówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Cyganówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń

Miejscowości na Ukrainie
 Cyganówka Balińska – na północ od Balina, obecnie część tej wsi
 Cyganówka Zieleniecka – na wschód od wsi Zielincze, obecnie jej część

Przypisy